Гумеров — башкирская и татарская фамилия.
 Гумеров, Азамат Амирович (род. 1978) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Гумеров, Амир Абубакирович (род. 1952) — советский лыжник и российский тренер по биатлону и лыжным гонкам, заслуженный тренер России.
 Гумеров, Асгат Галимьянович (род. 1937) — советский и российский башкирский профессор, инженер-механик.
 Гумеров, Гариф Муртазич (Гариф Гумер; 1891—1974) — башкирский советский писатель, поэт и переводчик.
 Гумеров, Исхак Идрисович (1912—1993) — подполковник, участник Великой Отечественной войны.
 Гумеров, Рауль Гатауллович (1911—2003) — заслуженный художник БАССР. Участник Великой Отечественной войны.
 Гумеров, Тимур (род. 1992) — узбекистанский велогонщик, чемпион Азии.
 Гумеров, Флун Фагимович (род. 1957) — советский и российский предприниматель.
 Архимандрит Иов (в миру Афанасий Гумеров; род. 1942) — архимандрит Русской православной церкви.